Ma’anyan (lud)
 język ma’anyan